Morales se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Clare F. Morales
 J. Francisco Morales
 Sebastián Alfredo de Morales
 Victor R. Morales